Błędów – dzielnica Dąbrowy Górniczej
 Błędów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Chąśno 
 Błędów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Błędów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica
 Błędów – nieoficjalna nazwa części wsi i ulica w Chełmie Śląskim, dawniej osada w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim w gminie Chełm Śląski